Kizljar (Dagestan), stad in Dagestan
 Kizljar (Noord-Ossetië), plaats in Noord-Ossetië